Моћевићи могу бити:

 Моћевићи (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора
 Моћевићи (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ